Реабилитация (позднелат. , восстановление):
 Юридическая реабилитация (СССР)
 Медицинская реабилитация
 Физическая реабилитация
 Реабилитация в ревматологии
 Социальная реабилитация

Примечания